

Sigle 
 Optimal Power Flow – problema di gestione di breve termine in un mercato energetico con struttura monopolistica
 Orbiter Processing Facility – hangar di manutenzione per lo Space Shuttle Orbiter
 Organizational Process Focus – process area del Capability Maturity Model
 Otto Particle Filter – Filtro antiparticolato utilizzato nei motori a benzina

Codici 
 OPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Opa Locka, Miami (Florida), Stati Uniti